Ту-114Д может означать:
 Ту-114Д (дальний) — модификация самолёта Ту-114
 Ту-114Д (дипломатический) — пассажирский вариант серийного бомбардировщика Ту-95М